Tsetserleg () est un terme mongol qui signifie jardin.

 Tsetserleg khot, également Erdenebulgan sum, capitale de l'aïmag de l'Arkhangai, en Mongolie ;
 Le Monastère de Tsetserleg, monastère bouddhiste, situé dans cette ville ;
 Tsetserleg sum, un sum de l'aïmag de l'Arkhangai également ;
 Tsetserleg sum, un sum de l'aïmag de Khövsgöl, en Mongolie ;